Niemcy:
 Friedland – miasto w kraju związkowym Brandenburgia
 Friedland – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Friedland – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Friedland – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Zobacz też:
 Amt Friedland